Arima Eroslea es el segundo álbum de estudio de la banda vasca de metal industrial, KUDAI. Tiene 12 pistas y una duración de 43:25. El título del álbum puede traducirse como "Comprador del alma" (título que tiene relación con la portada del álbum, ya que esta última muestra a un ser malvado, probablemente Satanás, rodeado de enormes llamas y sentado en un asiento con el símbolo del dólar en la parte superior de ésta).

Lista de pistas 
 "Gaueko eguzkia" - 4:05
 "Iluntasunean" - 3:15
 "Harresia" - 3:41
 "(Segi) Belauniko" - 3:24
 "Kudai v2.0" - 4:14
 "Maitasun malkoak" - 3:33
 "Barruan gaude" - 3:28
 "Aterik gabeko gela" - 4:02
 "Itzaltzen ari den sua" - 4:12
 "Aingeru eroriak" - 2:59
 "Ekaitzaren ondoren..." - 3:37
 "...Barealdia dator" - 2:55

Créditos 
 David: voz, guitarra rítmica
 Bortx: guitarra líder, coros
 Eka: bajo, coros
 Tito: batería, coros

Referencias 

Álbumes de 2006